Fang Peak steht für:

 Fang Peak (Kanada), Berg (2302 m) in British Columbia 
 Fang Peak (Antarktika), Berg (1032 m) im Mac-Robertson-Land